Augustin Dragan Dujmušić, hrvatski bosanskohercegovački pjesnik i pisac povijesnih zabilježaka
Dragan Dujmušić (mučenik), hrvatski bosanskohercegovački prosvjetni djelatnik i mučenik vjere
 Studentski dom "Dr. Drago Dujmušić" Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva na Stupu, građen od 2006.

Izvori